Hammerhead steht für:
 Hammerhead (deutsche Band), deutsche Hardcore-Punk-Band
 Hammerhead (englische Band), englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Hammerhead (SRAM), amerikanisches Technologieunternehmen, Tochterfirma von SRAM